La Superliga serba 2012-2013 (detta anche Jelen SuperLiga per motivi di sponsorizzazione) è stata la settima edizione della massima serie del campionato di calcio serbo. La stagione è iniziata il 10 agosto 2012 ed è terminata il 26 maggio 2013. Il Partizan ha vinto il titolo per la sesta volta consecutiva.

Novità 
Borac Čačak e Metalac, piazzatesi agli ultimi due posti nella stagione 2011-2012, sono retrocesse in Prva Liga Srbija. Al loro posto sono state promosse Radnički Niš e Donji Srem, rispettivamente prima e seconda classificata della Prva Liga.

Regolamento 
La squadra campione di Serbia è ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2013-2014.
La seconda e la terza classificata sono ammesse rispettivamente al secondo e al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2013-2014.
Le ultime due classificate sono retrocesse direttamente in Prva Liga Srbija.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione di Serbia e ammessa alla UEFA Champions League 2013-2014
      Ammesse alla UEFA Europa League 2013-2014
      Retrocesse in Prva Liga 2013-2014

Risultati

Verdetti 
 Campione di Serbia: 
 In UEFA Champions League 2013-2014:
 In UEFA Europa League 2013-2014:, , 
 Retrocesse in Prva Liga Srbija:,

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2012-2013